Yekəxana – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Yekəxana – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian